Горбик:

 Горбик, Александр Анатольевич (род. 1954) — советский футболист.
 Горбик, Вячеслав Александрович (1936—2016) — советский и украинский историк.